

Personnalités 
 John McGreevy, historien américain
 John H. C. McGreevy, militaire canadien et directeur d'école
 Michael T. McGreevy, fan de baseball américain
 Sean McGreevy, footballeur gaélique
 Thomas McGreevy, homme politique canadien

Voir aussi 
 MacGreevy
 McGreevey